Ahn Jae-mo (n. 20 septembrie 1979) este un actor și cântăreț sud-coreean.

Profil
Nume: 안재모 / Ahn Jae Mo
Profesie Actor și cântăreț
Data nașterii: 1979-Sep-20
Înălțime: 177 cm
Greutate: 64 kg
Semn Astral: Virgo
Grupa de Sânge: AB

Seriale
Freedom Fighter, Lee Hoe Young (KBS1, 2010)
Hometown Legends (KBS2, 2009)
Innocent You (SBS, 2008)
Hometown Legends (KBS, 2008)
The King and I (SBS, 2007)
Yeon Gae Somun (SBS, 2006)
She is Cool (KBS, 2003)
Scent of a Man (MBC, 2003)
Rustic Period (SBS, 2002)
Mina (KBS2, 2001)
Tears of the Dragon (KBS1, 2001)
Pretty Lady (KBS2, 2001)
Magic Castle (마법의 성) (KBS2, 1999)
School (KBS, 1999)
King and Queen (KBS1, 1998)

Filme
The City of Violence (2006, cameo)
The Legend of Seven Cutter / Escaping from Charisma (2006)
Haan (2005)
My Wife Is a Gangster (2001)
Humanist (2001)
Nowhere to Hide (1999, cameo)
Dr. K (1998)

Premii
2002 SBS Drama Awards: Daesang
2002 SBS Drama Awards: Top 10 Stars
2001 SBS Drama Awards: Excellence Award

Trivia
Educație: Danguk University
S-a lansat în cariera muzicală în  2003.

Legături externe 
Official Site 
Profile (nate) 
HanCinema

Nașteri în 1979
Nașteri pe 20 septembrie
Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață
Actori din secolul al XXI-lea